L'adjectif sumérien peur faire référence à :

 Le sumérien, une langue morte
 Sumer, une région

Voir aussi 

 Sumerian Records